Un hamun (o hamoun) ( hāmūn)  es un término geográfico que se utiliza para referirse a los lagos estacionales del desierto, o de áreas pantanosas, que se encuentran en la meseta iraní, desde Irán a Afganistán y el oeste de Pakistán (Baluchistán).  Forman un eslabón crítico en la vida silvestre de la zona, tanto acuática como de las aves y especies terrestres.

Los  hamuns más conocidos son:
Hamun-e Helmand, en Afganistán e Irán;
lago Hamun, en Afganistán e Irán;
Hamun-e Jaz Murian, en Irán;
Hamun-e Mashkel o Mashkid, a caballo entre la frontera de Irán-Pakistán;
Hamun-e Puzak, en Afganistán;
Hamun-e Saberi en la cuenca del Sistán, a caballo entre la frontera de Irán-Afganistán;
Hamun Zeheh, Goad-i Zereh o depresión de Godzareh, en Afganistán;

Notas

Enlaces externos 

Accidentes fluviales y lacustres
Lagos
Meseta iraní
Tipos de humedales
Asia Central
Humedales de Afganistán
Humedales de Irán
Humedales de Pakistán